Jindřichovice steht für folgende Orte in Tschechien:

 Jindřichovice (Heinrichsgrün), Gemeinde im Okres Sokolov
 Jindřichovice na Moravě (Heinrichshöfen), Gemeinde im Okres Jihlava
 Jindřichovice pod Smrkem (Heinersdorf an der Tafelfichte), Gemeinde im Okres Liberec
 Jindřichovice (Heinrichsdorf), Ortsteil von Blatná, Okres Strakonice
 Jindřichovice (Heinrichsheid), Ortsteil von Kolinec, Okres Klatovy